Voici la liste des planètes mineures numérotées de 263001 à 264000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 263001 à 264000

263001-263100

263101-263200

263201-263300

263301-263400

263401-263500

263501-263600

263601-263700

263701-263800

263801-263900

263901-264000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000